Семёновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Семёновская волость (Акмолинский уезд) — в составе Акмолинской области
 Семёновская волость (Шуйский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Семёновская волость (Вельский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Семёновская волость (Сольвычегодский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Семёновская волость (Острожский уезд) — в составе Волынской губернии
 Семёновская волость (Павловский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Семёновская волость (Верхнеднепровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Семёновская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии
 Семёновская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии
 Семёновская волость (Костромской уезд) — в составе Костромской губернии
 Семёновская волость (Юрьевецкий уезд) — в составе Костромской губернии
 Семёновская волость (Серпуховский уезд) — в составе Московской губернии
 Семёновская волость (Ленинский уезд) — в составе Московской губернии
 Семёновская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Семёновская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Семёновская волость (Белозерский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Семёновская волость (Демянский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Семёновская волость (Хорольский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Семёновская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Семёновская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии
 Семёновская волость (Алатырский уезд) — в составе Симбирской губернии
 Семёновская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Семёновская волость (Поречский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Семёновская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии
 Семёновская волость (Новозыбковский уезд) — в составе Черниговской губернии